Gutach ist der Name folgender Ortschaften in Baden-Württemberg:

 Gutach im Breisgau, Gemeinde im Landkreis Emmendingen am Übergang des Breisgaus zum Schwarzwald
 Gutach (Schwarzwaldbahn), Gemeinde im Ortenaukreis im mittleren Schwarzwald

Gutach heißen Flüsse im Schwarzwald in Baden-Württemberg:

 Gutach (Elz) – siehe unten → Wilde Gutach
 Gutach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig nach Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis
 Gutach (Wutach), Teil des linken Hauptoberlaufstrangs der Wutach im Südschwarzwald etwa vom Titisee bis zum Zusammenfluss mit der Haslach
 Wilde Gutach, auch nur Gutach, linker Zufluss der Elz in Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen